Палау-сатор ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 12,4 км². Население — 290 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Palau-sator
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны